Матильда (Маго) I де Бурбон (; 1165/1169 — 18 июня 1228) — дама де Бурбон с 1171.

Биография 

Дочь Аршамбо де Бурбона (1140—1169) и Алисы Бургундской, внучка и наследница Аршамбо VII де Бурбона, последняя представительница Первого Бурбонского дома.

Была выдана замуж за Гоше Вьеннского, сеньора де Сален, от которого имела дочь. После возвращения мужа из Третьего крестового похода, между супругами начались конфликты. Гоше жестоко обращался с женой и держал её взаперти. В 1195 ей удалось бежать и укрыться во владениях своей бабки в Шампани. За побег от мужа архиепископ Буржский Анри де Сюлли отлучил Матильду от церкви; она обратилась с жалобой в Рим, добиваясь развода под предлогом близкого родства с Гоше. Папа Целестин III поручил расследовать это дело епископам Отёна и Труа, и аббату Монтье-ан-Аргонн. Те установили, что Матильда и Гоше, будучи праправнуками графа Гильома II Бургундского, действительно состоят в недопустимой третьей степени родства. Брак был расторгнут, а с Матильды снято отлучение.

Вскоре она вышла за Ги II де Дампьера, коннетабля Шампани. Сын от этого брака унаследовал сеньорию Бурбон и основал линию Бурбон-Дампьер.

Семья 

1-й муж (до 1183; развод в 1195): Гоше IV де Макон (ум. 1219), сеньор де Сален

 Маргарита де Сален (ум. 1258/1259), дама де Сален. Муж 1) (1211): Гильом де Сабран, граф де Форкалькье (ум. 1219); 2) (1221): Жоссеран V Гроссю, сеньор де Брансьон (ум. 1250)

2-й муж (до 1196): Ги II, сеньор де Дампьер (ум. 1216)

 Аршамбо VIII де Бурбон-Дампьер (ум. 1242), сеньор де Бурбон, родоначальник дома Бурбон-Дампьер
 Филиппа (Матильда) (ум. 1223); муж (1205/1206): Гиг IV (ум. 1241), граф де Форез.
 Гильом II де Дампьер (ум. 1231), сеньор де Дампьер, родоначальник фламандской ветви дома де Дампьер
 Ги III Дампьер (ум. 1275), сеньор де Сен-Жюст и де Жанза
 Мария (ум. до 1237). Муж 1) (ок. 1210): Эрве де Вьерзон; 2) (ок. 1221): Анри I де Сюлли (ум. после 1248)
 Жанна
 Маргарита

Примечания

Литература 

 Evergates T. The aristocracy in the county of Champagne, 1100–1300. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007. — ISBN 978-0-8122-4019-1

Ссылки 

 MATHILDE de Bourbon

Сеньоры де Бурбон
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Женщины XII века
Женщины XIII века